Kenny Baker puede referirse a:
Kenneth Baker, Barón Baker de Dorking (nacido en 1934), político conservador británico;
Kenny Baker (músico) (1926–2011), violinista estadounidense;
Kenny Baker (1934–2016), actor británico;
Kenny Baker (actor y cantante) (1912–1985), cantante y actor estadounidense;
Kenny Baker (trompetista) (1921-1999), trompetista de jazz británico.